Ordet, film suédois réalisé par Gustaf Molander en 1943 ;
 Ordet (titre français : La Parole), film danois réalisé par Carl Theodor Dreyer en 1955 ;
 Ordet, un studio d'animation japonais, qui a notamment réalisé le clip Black Rock Shooter, la série télévisée Black Rock Shooter et l'OAV Black Rock Sooter.

Homonymie de titre